Das Herrendoppel der Australian Open 2005 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Michaël Llodra und Fabrice Santoro. Das Finale bestritten Wayne Black und Kevin Ullyett gegen die Zwillingsbrüder Bob und Mike Bryan, welches Black und Ullyett in zwei Sätzen gewannen. Dies war für die beiden der erste gemeinsame Triumph bei den Australian Open und der zweite Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2005